Александра Грунстеин () — американо-голландская певица, автор песен и актриса. С 2014 года занялась музыкальным творчеством под псевдонимом «Alex Who?».

Биография 
Александра Грунстеин смешанного голландско-танзанийского происхождения. Она родилась в 1995 году в городе Ва́генинген, Нидерланды. Семья певицы поддерживает тесные отношения со своими родственниками в Танзании, где живут 6 братьев и сестёр её матери.

Александра училась в школе , а затем продолжила образование на курсе  факультета  . Выпуск состоялся в 2012 году и был ознаменован студенческим спектаклем «Delitto» (), показанным в рамках Международного фестиваля театральных школ в Амстердаме. Затем Алекс вместе со своей сокурсницей Дихи Вит () прошли стажировку в рамках . Результатом этой поездки стал музыкальный спектакль «Иерусалим-Узловая».

Параллельно с учёбой Александра Грунстеин снималась в кино и сериалах. Первой была эпизодическая роль в фильме . Затем сразу же главная роль в одной из серий второго сезона сериала . Потом две роли в 2013 году и две — в 2014. После этого Алекс прерывает артистическую карьеру и полностью посвящает себя музыке.

Фильмография

Alex Who? 
Alex Who? () — певческий псевдоним Александры Грунстеин, имеет шутливый подтекст.

Одновременно с учёбой и игрой в телесериалах Алекс пела в барах Амстердама. Там её заметил один из друзей , руководителя студии Атлантикс Рекордс, что открыло для Александры дорогу к американским звукозаписывающим компаниям. В итоге в 2015 году она подписала контракт с Empire Distribution.

На конец 2017 года «Alex Who?» записала два сингла и один мини-альбом. Выход второго EP ожидается в конце 2017 или начале 2018 года.
 2017 — сингл — Dirty Little Secret;
 2017 — сингл — Summer in December;
 2017 — EP — This is who Part one;
 2018 — EP — This is who Part two.

В своём музыкальном творчестве Александра Грунстеин выделяет влияние Нины Симон, Эми Уайнхаус и Марвина Гэя. В основном обозреватели соглашаются с мнением Александры, добавляя имена Адель, Леоны Льюис и Алиши Киз.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки